Софьинка — название населённых пунктов в России:

 Софьинка — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Софьинка — село в Панинском районе Воронежской области.
 Софьинка — село в Жуковском районе Калужской области.
 Софьинка — село в Духовницком районе Саратовской области.
 Софьинка — посёлок в Калининском районе Саратовской области.
 Софьинка — село в Умётском районе Тамбовской области.
 Софьинка — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Софьинка — деревня в Куркинском районе Тульской области.